Душан Стоиљковић (Сомбор, 5. септембра 1994) српски је фудбалер који тренутно наступа за Турон.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Радомље
 Друга лига Словеније : 2015/16.

Будућност Подгорица
 Прва лига Црне Горе : 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Сомбора
Српски фудбалери
Фудбалери Новог Сада
Фудбалери Младости Бачког Петровца
Фудбалери Радомља
Фудбалери Инђије
Фудбалери Будућности Подгорица
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Радничког 1923
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије